

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2, podstawowe
 Kornelin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin 
 Kornelin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Nowa Sucha
 Kornelin – część wsi Antonin w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Szczytniki

Inne 
 Kornelin – zniesiona nazwa części wsi
 Kornelin – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Korne, Kornele, Kornelówka